Résultats détaillés de l'édition 2004 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par Gastón Gaudio chez les hommes et par Anastasia Myskina chez les femmes.

Faits marquants 
Lors de la finale masculine, Gastón Gaudio vient à bout de son compatriote Guillermo Coria après avoir perdu les deux premiers sets. Le tournoi masculin est marqué par la domination argentine. En effet, trois des quatre demi-finalistes puis les deux finalistes sont argentins.

Le tournoi féminin est marqué, quant à lui, par l'émergence d'une nouvelle génération venue de Russie. En battant en finale sa compatriote Elena Dementieva, Anastasia Myskina est la première joueuse russe à accrocher un tournoi du Grand Chelem à son palmarès.

Le record du match le plus long en simple messieurs est battu au premier tour lors du match opposant Fabrice Santoro à Arnaud Clément. Fabrice Santoro bat Arnaud Clément 6-4, 6-3, 6-7, 3-6, 16-14 en 6 heures et 33 minutes sur 2 jours, dont 4 heures 39 minutes le premier jour. Ce record a été battu par la suite à Wimbledon en 2010 lors du match opposant John Isner à Nicolas Mahut.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Argentin David Nalbandian.
 Le Prix Orange est décerné à égalité à la Française Amélie Mauresmo (son  consécutif) et au Brésilien Gustavo Kuerten (son  après 1998 et 2002).
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Tatiana Golovin.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2004
France
France
Tennis en France en 2004
Tennis en mai 2004
Tennis en juin 2004
Sport en France en juin 2004